Zuiryū-ji () ist der Name einiger buddhistischer Tempel in Japan:

 Zuiryū-ji, ein Tempel des Sōtō-Zweiges in Shichinohe, Präfektur Aomori
 Zuiryū-ji, ein Tempel des Sōtō-Zweiges in Takaoka, Präfektur Toyama 
 Zuiryū-ji, ein Tempel des Rinzai-Zweiges in Gifu, Präfektur Gifu
 Zuiryū-ji, ein Tempel des Sōtō-Zweiges in Sekigahara, Präfektur Gifu
 Zuiryū-ji, ein Tempel des Sōtō-Zweiges in Shizuoka, Präfektur Shizuoka
 Zuiryū-ji, ein Tempel des Rinzai-Zweiges in Toyota, Präfektur Aichi
 Zuiryū-ji, ein Tempel des Nichiren-Zweiges in Ōmihachiman, Präfektur Shiga
 Zuiryū-ji, ein Tempel des Obaku-Zweiges in Osaka, Präfektur Osaka